Marcelo Díaz puede referirse a:

Marcelo Díaz García, poeta y escultor español.
Marcelo Díaz Díaz, político y abogado chileno. 
Marcelo Díaz Rojas, futbolista chileno.
Marcelo Díaz (músico), músico y cantante argentino que integró el Cuarteto Zupay.
Marcelo Díaz, diputado argentino.
Marcelo Díaz (periodista), periodista chileno.